Beat Breu (1957) – ciclista su strada e ciclocrossista svizzero 
 Jörg Breu il Giovane (1510-1547) – pittore tedesco
 Jörg Breu il Vecchio (1475-1537) – pittore tedesco
 Josef Breu (1960) – chimico e ricercatore tedesco
 Karl Breu (1884-1953) – illusionista ceco
 Simon Breu (1958-1933) – compositore e musicista tedesco